Who Killed Cock Robin? (Chi ha ucciso il pettirosso?) è una canzone popolare per bambini anglosassone. Il suo celeberrimo titolo è stato ripreso da una gran quantità di opere successive.

Who Killed Cock Robin? – cortometraggio (1903)
Chi ha ucciso Cock Robin? (Who Killed Cock Robin?) – cortometraggio animato diretto da David Hand (1935)
Who Killed Cock Robin? – film TV diretto da Philip Barry e Elmer Rice (1938)
Who Killed Cock Robin? – film (1970)
Who Killed Cock Robin? – film diretto da Travis Wilkerson (2005)

Who Killed Cock Robin – film diretto da Frank Moser (1933)